Klingertjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Värmland 
Klingertjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (4,25 ha)
Klingertjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (1,5 ha)
Klingertjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (0,44 ha)

Hälsingland 
Lilla Klingertjärnen, sjö i Nordanstigs kommun,  (1 ha)
Stora Klingertjärnen, sjö i Ljusdals kommun,  (6,61 ha)

Jämtland 
Klingertjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (7,87 ha)
Klingertjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (4,86 ha)
Klingertjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Klingertjärnen, sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Klingertjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (6,91 ha)
Klingertjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Klingertjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Klingertjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716211-147266), sjö i Strömsunds kommun,  (6,67 ha)
Klingertjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716262-143640), sjö i Strömsunds kommun,  (11,7 ha)
Klingertjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716276-147697), sjö i Strömsunds kommun,  (10,8 ha)
Klingertjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716916-141400), sjö i Strömsunds kommun,  (17,6 ha)
Klingertjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Klingertjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Klingertjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Ångermanland 
Klingertjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (7,03 ha)
Klingertjärnen (Graninge socken, Ångermanland, 697764-156690), sjö i Sollefteå kommun, 
Klingertjärnen (Graninge socken, Ångermanland, 697994-156617), sjö i Sollefteå kommun, 
Klingertjärnen (Graninge socken, Ångermanland, 698458-156678), sjö i Sollefteå kommun,  (4,57 ha)

Norrbotten 
Klingertjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn